Eros — первый сборник лучших хитов итальянского певца и композитора Эроса Рамаццотти выпущен в октябре 1997 года лейблом Bertelsmann Music Group.

Об альбоме
Eros содержит шестнадцать треков, пять оригинальных записей, девять перезаписанных песен и две новые композиции. Две из перезаписанных — дуэтные композиции с Андреа Бочелли («Musica è») и Тиной Тёрнер («Cose della vita (Can’t Stop Thinking About You)»).

Eros возглавил хит-парады музыкальных альбомов в шести странах.

Список композиций

Чарты

Хронология релизов

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Эроса Рамаццотти  

Поп-альбомы
Сборники 1997 года
Альбомы Италии
Альбомы Эроса Рамазотти